Yaz, lettre de l'alphabet amazigh, notée ⵣ, et symbole de la culture berbère ;
 Yaz, classe de patrouilleurs de marine côtière de Russie ;
 Yaz ou Yazoo, groupe britannique de musique new wave ;
 Carl Yastrzemski, surnommé Yaz (né en 1939), joueur américain de baseball ;
 Mini-Yaz, prix littéraire créé en 2012 pour les livres-jeux, en parallèle du prix Yaztromo.